Camber (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Iljoesjin Il-86 (NAVO-Codenaam: Camber), een transportvliegtuig
 Camber (hoek): de afwijkende stand van een wiel ten opzichte van de verticale lijn
 Cambers, hulpstukken bij windsurfen
 Camber (East Sussex), een plaats in Engeland